Chalcz – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie wieteckim
 Chalcz – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie żłobińskim
 Chalcz – stacja kolejowa w miejscowości Chalcz, na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie żłobińskim. Położona jest na linii Homel – Żłobin